Jméno a příjmení Karel Pospíšil má více nositelů:

 Karel Pospíšil (1867–1929) – český hudební skladatel a pianista
 Karel Pospíšil (herec) (1938–2015) – český filmový a divadelní herec
 Karel Pospíšil (energetik) (* 1968) – český nejaderný energetik a publicista
 Karel Pospíšil (dopravní inženýr) (* 1969) – český dopravní inženýr

Související články  
 Pospíšil – příjmení